NASCAR Craftsman Truck Series 1995 – pierwszy sezon wyścigów NASCAR w kategorii półciężarówek (pickup), który trwał od 5 lutego do 28 października. Zwycięzcą pierwszego sezonu w tej kategorii wyścigów NASCAR został Mike Skinner jadący Chevroletem. Zdobył on w klasyfikacji generalnej 3224 punkty.

Kalendarz i zwycięzcy

Pełne zestawienie kierowców 

Legenda: DNQ – nie został sklasyfikowany.

Linki zewnętrzne 
Rezultaty wyścigów i zwycięzców w sezonie 1995 na racing-reference.com, racing-reference.com, [dostęp: 2018-10-09].

Sezony NASCAR
1995 w sportach motorowych
1995 w Stanach Zjednoczonych